Бельгийский первый дивизион A 2018/2019 () — 116-й сезон, высшего футбольного дивизиона Бельгии.

Команды

Изменения команд 
 По итогам прошлого сезона лигу покинул «Мехелен», занявший последнее место. Клуб вылетел после 11 сезонов на высшем уровне подряд.
 «Серкль Брюгге» вышел в Первый дивизион A, выиграв плей-офф Первого дивизиона B. Клуб вернулся на высший уровень через три сезона после вылета.

Клубы-участники

Провинции, которые представляют команды

Турнирная таблица 

Источники: Sport.be, Soccerway

Плей-офф за чемпионство 
Очки, полученные во время регулярного сезона, были уменьшены вдвое (и округлены) до начала плей-офф. В результате команды стартовали со следующими очками перед плей-офф: «Генк» — 32, «Брюгге» — 28, «Стандарт» — 27, «Андерлехт» — 26, «Гент» и «Антверпен» — по 25. Очки «Генка», «Стандарта», «Андерлехта» и «Антверпена» были округлены, поэтому в случае каких-либо совпадений по очкам в конце плей-офф, половина очков для этих команд будет вычтена.

Источники: Soccerway

* По завершении сезона, победители Кубка Бельгии в сезоне 2018/2019, «Мехелен», были признаны виновными в участии в договорных матчах в рамках расследования мошенничества в футболе в Бельгии 2017—2018 годов. Это позволило «Стандарту» попасть в групповой этап вместо третьего квалификационного раунда, занявший четвёртое место, «Антверпен», перешёл в третий квалификационный раунд вместо второго, а его место во втором раунде было отдано пятой команде лиги, «Генту». Это решение не было обжаловано.

Плей-офф за место в Лиге Европы

Группа A 
Группа A состоит из команд, финишировавших на 7, 9, 12 и 14 местах в регулярном сезоне и команды, занявшие 1 и 3 места в первом дивизионе B в сезоне 2018/2019. В группу B попали команды, финишировавшие на 8, 10, 11, 13 и 15 местах в регулярном сезоне и команда, занявшая 2 место в первом дивизионе B.

Группа B

Полуфинал 
В одноматчевом полуфинале встретились победители обеих групп плей-офф. Матч был сыгран на поле команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате («Кортрейк»).

Финал 
В одноматчевом финале встретились победитель полуфинала плей-офф за место в Лиге Европы («Шарлеруа») и команда, занявшая четвёртое место в плей-офф за чемпионство («Антверпен»). Победитель финала вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы 2019/2020.

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Sport.be

Ассистенты 

Источник: Sport.be

«Сухие» матчи 

Источник: Sport.be

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Бельгии на soccerway

Чемпионат Бельгии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019
Спорт в Бельгии в 2018 году
Спорт в Бельгии в 2019 году